Chengjiang bezeichnet:

 Chengjiang (澂江县), Kreis in der chinesischen Provinz Yunnan
 Chengjiang (Beibei) (澄江镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Beibei der chinesischen Stadt Chongqing
 Chengjiang (Shixing) (澄江镇), Großgemeinde im Kreis Shixing in der chinesischen Provinz Guangdong
 Chengjiang (Taihe) (澄江镇), Großgemeinde im Kreis Taihe in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Chengjiang (Shixing) (澄江镇), Großgemeinde im Kreis Xunwu in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Chengjiang (Du’an) (澄江乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Du’an im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Chengjiang (Huangyan) (澄江街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Huangyan in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Chengjiang (Jiangyin) (澄江街道), Straßenviertel der Stadt Jiangyin in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Chengjiang (Xuanzhou) (澄江街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Xuanzhou in der chinesischen Provinz Anhui